Aux Philippines, 
 Taytay, municipalité de la province de Palawan.
 Taytay, municipalité de la province de Rizal.